Trois navires de l'US Navy ont été nommés USS Sturgeon :

 L' est un sous-marin de  lancé en 1911 et renommé USS E-2 (SS-25) ;
 L' est un sous-marin de classe Salmon lancé en 1938 ;
 L' est un sous-marin navire de tête de sa classe lancé en 1966.

Sturgeon